De Noord-Afrikaanse beker was een voetbaltoernooi, opgericht in 1930/31 onder toezicht van de Franse voetbalbond. De competitie werd gespeeld naar het model van de Coupe de France. Deelnemers kwamen uit de competities van Frans Noord-Afrika: Marokko, Tunesië, Algerije, Oran en Constantine. In 1956 werd de finale tussen SC Bel-Abbès en USM Bel-Abbès niet gespeeld omdat USM weigerde te spelen tegen de stadsrivaal nadat de kapitein van Sporting Club de toestemming kreeg om te spelen, hoewel hij reeds uitgesloten was voor de wedstrijd.

Winnaars

Regionaal voetbal in Afrika